Toponímia:
 Villalba (Sicília), municipi italià dins de la província de Caltanissetta.
 Villalba del Alcor, poble pertany a la comarca d'El Condado (província de Huelva, Andalusia).
 Villalba de los Alcores, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villalba de los Barros, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura.
 Villalba de Duero, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villalba de Guardo, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villalba de la Lampreana, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villalba de los Llanos, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villalba de la Loma, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villalba de Perejil, municipi de la província de Saragossa situat a la comarca de la Comunitat de Calataiud.
 Villalba del Rey, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Villalba de Rioja, municipi de la Rioja a la regió de la Rioja Alta.
 Villalba de la Sierra, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Villalba (Nueva Esparta), municipilatitat de Nueva Esparta (Veneçuela)
 Villalba (Puerto Rico), municipi de la regió central de Puerto Rico
 Biografies:
 Diego de Villalba y Toledo, militar espanyol del  al servei de Felip IV de Castella.
 Florencio Villalba Bogado (Caaguazú, 1969), futbolista paraguaià que ocupava la posició de davanter.
 Héctor Villalba Chirivella (Almussafes, Ribera Baixa, 1954), polític i professor d'institut valencià.
 Ignasi Villalonga i Villalba (València, 1895 - Benicàssim, 1973), polític i financer valencià.
 Pere Villalba i Varneda (Barcelona, 1938), filòleg català
 Tomás Villalba Albín (Dolores, Uruguai, 1805 - Montevideo, 1886), polític i empresari uruguaià, President de la República durant cinc dies, l'any 1865.